Kenzou peut être : 
 Kenzou, ville de la région de l'Est au Cameroun
 Kenzou, prénom japonais, aussi écrit Kenzō, Kenzo ou Kenzô.

Voir aussi 
 Kenzo